Hobart, Tasmania fővárosa

 Amerikai Egyesült Államok
 Hobart (Indiana)
 Hobart (Louisiana)
 Hobart (Missouri)
 Hobart (New York)
 Hobart (Oklahoma)
 Hobart (Washington)
 Hobart (Wisconsin)

Nevek
 Hobart, családnév
 Hobart, keresztnév

Egyéb
 Hobart, magazin